Pniewo (gromada w powiecie gryfińskim)
 Pniewo (gromada w powiecie kutnowskim)
 Pniewo (gromada w powiecie pułtuskim)
 Pniewo (gromada w powiecie szczecineckim)
 Pniewo (gromada w powiecie zambrowskim) (łomżyński/zambrowski)

także:
 Pniewo k/Nasielska (powiat pułtuski)
 Pniewo-Czeruchy (gromada) (powiat ciechanowski)